

Geografia 
 Vittorio Veneto – comune della provincia di Treviso
Vittorio Veneto – UPL di Palermo

Militaria 
 Vittorio Veneto – nave da battaglia della seconda guerra mondiale
 Vittorio Veneto – incrociatore – lanciamissili e portaelicotteri varato nel 1967
Battaglia di Vittorio Veneto – scontro armato della prima guerra mondiale
 Classe Vittorio Veneto – classe di navi da battaglia della Regia Marina

Altro 

Diocesi di Vittorio Veneto – della regione ecclesiastica Triveneto
Ordine di Vittorio Veneto – istituzione onorifica della Repubblica Italiana
Liceo scientifico statale Vittorio Veneto – Milano

Pagine correlate 
 Corso Vittorio Veneto – a Ferrara, via legata all'Addizione Novecentista
 Piazza Vittorio Veneto